Ernst Leitz è il nome delle seguenti persone:
Ernst Leitz senior (1843-1920) – imprenditore tedesco, fondatore della Leitz.
Ernst Leitz junior (1871-1956) – imprenditore tedesco.
Ernst Leitz (politico) (1906-1979) – politico tedesco della CDU e imprenditore.

Ernst Leitz designa:
 Ernst Leitz e Ernst Leitz Wetzlar – primi nomi dell'azienda Leitz.